55428 Cappellaro – asteroide della fascia principale 
 Renzo Cappellaro – calciatore e allenatore di calcio italiano

Pagine correlate
Cappellari